IgD est l'abréviation d'immunoglobuline D.

Voir également  
 IGD